Salahshouri ist ein Familienname, Namensträger sind:
 Marjan Salahshouri (* 1996), iranische Taekwondoka
 Parvaneh Salahshouri (* 1964), iranische Soziologin und Politikerin